Den russisk-svenske krig kan henvise til flere krige mellem Sverige og Kejserriget Rusland:

 De svensk-novgorodiske krige - en række konflikter mellem Republikken Novgorod og Sverige om kontrollen over den Finske Bugt mellem 1142 og 1448

 Den russisk-svenske krig (1495-1497)

 Den russisk-svenske krig (1554-1557)

 Den livlandske krig (1558–1583) - en langvarig militær konflikt mellem Rusland og en vekslende koalition af Danmark, storfyrstendømmet Litauen, kongeriget Polen (senere Polen-Litauen) og Sverige om kontrollen over Livland.

 Den nordiske 25-årskrig (1570-1595) - en krig mellem Rusland og Sverige, samt Sveriges (mellem 1578 og 1582) allierede Polen.

 Den ingermanlandske krig (1610–1617) - en væbnet konflikt i Ingermanland mellem Sverige og Rusland.

 Karl Gustav-krigene - en serie krige mellem Danmark-Norge og Sverige mellem 1657 og 1660, samt mellem Sverige og Polen og Rusland på omtrent  samme tid.

 Den Store Nordiske Krig - en krig i Nordeuropa, der startede som en reaktion mod Sveriges stormagtsdrømme, ved at Rusland, Sachsen-Polen og Danmark indgik en alliance for at reducere svenskernes magt omkring Østersøen.

 Den russisk-svenske krig (1741-1743) (kaldes på svensk Hattarnas ryska krig) - en krig, der blev fremprovokeret af "Hattene", som var betegnelsen for et svensk politisk parti, som søgte at genvinde de områder, der var tabt til russerne ved Freden i Nystad (1721).

 Den russisk-svenske krig (1788-1790) (også kendt som Gustav 3.'s russiske krig i Sverige og som Katarina 2.'s svenske krig i Rusland) - en krig mellem Sverige og Rusland fra juni 1788 til august 1790. Krigen endte uden grænsejusteringer eller med nogen klar sejrherre.

 Den finske krig (1808-1809) - en krig mellem Sverige-Finland og Rusland. Som resultat af krigen blev det østlige af Sverige-Finland (omtrent det nuværende Finland) løsrevet fra Sverige og gjort til storhertugdømmet Finland som en del af det Russiske Kejserdømme.